La diálisis puede significar:

 Diálisis (Artículo principal que habla de diferentes significados de diálisis).
 Diálisis renal habla sobre la diálisis en pacientes renales.
 Hemodiálisis es la diálisis realizada en la sangre de pacientes renales.
 Hemofiltración es un tratamiento similar a la hemodiálisis, pero en este caso, la membrana es mucho más porosa y permite el paso de una cantidad mucho más grande de agua y solutos a través de ella.
 Hemodiafiltración es una combinación de hemodiálisis y hemofiltración, en ella es incorporado un hemofiltro a un circuito estándar de hemodiálisis.
 Diálisis peritoneal es la diálisis realizada en el peritoneo de pacientes renales.
 Diálisis de hígado es usada en el tratamiento de pacientes con falla en el hígado.
 Diálisis en bioquímica es el pasaje de agua más soluto de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración.
 Diálisis en lubricación o diálisis de aceites es un proceso de recuperación de lubricantes, enfocado a retirar agua, gases y partículas contaminantes que aceleran los procesos de oxidación del mismo.